Příjmení Grégr nosí více různých osobností:

Eduard Grégr (1827–1907) – přírodovědec, antropolog, novinář a politik, bratr Julia
Ivan Grégr (* 1942) – český fotbalový rozhodčí
Julius Grégr (1831–1896) – český politik a novinář, bratr Eduarda
Milan Grégr (1922–1985) – československý politik
Miroslav Grégr (* 1929) – český politik a ekonom
Vladimír Grégr (1902–1943) – český architekt, vnuk Eduarda
Vratislav Grégr (1914–1991) – český chemik

Podobná příjmení 
 Gröger